Cabo signifie « cap » en espagnol, et « cap » ou « câble » en portugais.

Culture et société 
 Cabo est un film néerlandais d'Ivan Barbosa, sorti en 2012.
 Cabo est une telenovela mexicaine, diffusée à partir de 2022.
 Le cabo bruxellois est un jeu de société qui utilise un jeu de cartes français.
 Le cabo negro est un cordage constitué de fibres du palmier Arenga pinnata, utilisé pour l'assemblage des balangay (bateaux traditionnels philippins).

Patronyme 

 Ernest Cabo (1932-2019), un évêque catholique français ;
 Iñigo Cabo (1970-), un artiste et théoricien espagnol ;
 Matilde Rodríguez Cabo (1902-1967), une psychiatre mexicaine.

Toponyme 

 Cabo Frio, une municipalité de l'État de Rio de Janeiro, au Brésil ;
 , nom de plusieurs caps ou localités ;
 Cabo Polonio, un hameau du département de Rocha, en Uruguay ;
 , nom de plusieurs caps ou localités ;
 Cabo San Lucas, une ville de l'État de Basse-Californie du Sud, au Mexique ;
 Cabo de Santo Agostinho, une municipalité de l'État de Pernambouc, au Brésil ;
 Cabo Verde, une municipalité de l'État du Minas Gerais, au Brésil.

Patronyme hispanique